Mohnike ist der Familienname folgender Personen:

Gerhard Mohnike (1918–1966), deutscher Arzt und Diabetologe
Gottlieb Christian Friedrich Mohnike (1781–1841), deutscher Übersetzer, Theologe und Philologe
Otto Gottlieb Johann Mohnike (1814–1887), deutscher Arzt, Sohn von Gottlieb C. F. Mohnike
Wolfgang Mohnike (* 1949), deutscher Internist und Nuklearmediziner
Thomas Mohnike (* 1974), deutscher Skandinavist und Hochschullehrer